В отборочную группу 4 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Швеция, Польша, Венгрия, Латвия и Сан-Марино. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Швеция, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Латвия, заняв второе место, получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Маркус Альбек

4 мяча
  Золтан Гера
  Кристиан Листеш
  Имре Сабич
  Марис Верпаковскис
  Маттиас Юнсон

3 мяча
  Имантс Блейделис
  Златан Ибрагимович

2 мяча
  Кристиан Кенешеи
  Марцин Кужба
  Анджей Недзелян
  Мирослав Шимковяк
  Андерс Свенссон

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году